Przylep ist der Name folgender Orte in Polen:

 Przylep (Kołbaskowo) in der Woiwodschaft Westpommern im Powiat Policki (Prilipp)
 Przylep (Zielona Góra) in der Woiwodschaft Lebus im Powiat Zielonogórski (Schertendorf)